Гео́ргиевск — узловая железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Георгиевске Ставропольского края. Располагается на линии Минеральные Воды — Прохладная и является началом ветки до станции Будённовск. От станции также отходит ныне недействующая ветка до станции Незлобная.

История 
После активного освоения территорий Северного Кавказа и строительства Азово-Моздокской оборонительной линии с рядом крепостей, многие из которых позднее стали городами, а также укрепления позиций России на Северном Кавказе и Закавказье, с притоком переселенцев, а в особенности из-за растущей популярности местных целебных вод, для улучшения сообщения между центральной частью Российской империи и её окраинами, в конце XIX — начале XX веков началось строительство железной дороги. В 1913 году через Георгиевск проложена железнодорожная ветка как продолжение Северо-Кавказской линии. В 1914 году закончено строительство железнодорожной станции, которая по праву может считаться одним из ярчайших украшений города.

30 мая 1923 года Георгиевск проездом посетил председатель ЦИК СССР М.И.Калинин, выступив с речью на станции, о чём есть мемориальная доска.

Двухэтажное каменное здание построенное в 1914 году понесло огромные потери во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. При отступлении из города в январе 1943 года немецко-фашистскими захватчиками были практически полностью уничтожены многие городские объекты, в том числе железнодорожная станция. После окончания войны она была восстановлена.

Пассажирское сообщение по станции 

Поезда дальнего следования - Адлер, Анапа, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды, Москва-Казанская, Москва-Павелецкая, Назрань, Нальчик, Новороссийск, Санкт-Петербург.

Пригородное сообщение- Будённовск, Владикавказ, Минеральные Воды.

Расписание
По состоянию на июнь 2022 года по станции курсируют следующие поезда:

Примечания

Ссылки 
 Актуальное расписание поездов по станции Георгиевск в Яндексе
Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Георгиевск
Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги
Узловые железнодорожные станции